Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo da due anni, ma è stata eliminata al secondo turno da Camila Giorgi.

In finale Karolína Plíšková ha battuto Naomi Ōsaka con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il primo turno

  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Caroline Garcia (quarti di finale)
  Naomi Ōsaka (finale)
  Karolína Plíšková (campionessa)

 Sloane Stephens (primo turno)
 Garbiñe Muguruza (secondo turno)
 Ashleigh Barty (secondo turno)
 Barbora Strýcová (quarti di finale)

Qualificate 

  Zarina Dijas (primo turno)
  Nao Hibino (primo turno)
  Alison Riske (quarti di finale)

 Eugenie Bouchard (primo turno)
 Gabriela Dabrowski (primo turno)
 Misaki Doi (primo turno)

Wildcard 

  Viktoryja Azaranka (quarti di finale, ritirata)
  Kurumi Nara (primo turno)

 Kristýna Plíšková (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2018